

Sigle
 Signed Subspace Key – chiave crittografica

Codici 
 SSK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sturt Creek (Australia)
 ssk – codice ISO 639-3 della lingua sunam
 SSK – Hunter-Killer/ASW Submarine: sigla della classificazione statunitense per identificare i sottomarini anti-sottomarino.

Altro 
 SSK – produttore giapponese di guanti e attrezzatura da baseball usata anche nel campionato italiano
 Mercedes-Benz SSK – automobile della Mercedes-Benz